Antoine Théodore Chevignard de La Pallue (1732-1808), juriste, homme d'état et de lettres français.
 Bernard Chevignard, historien, spécialiste de Nostradamus, descendant du précédent.
 Bernard Chevignard (1913-1944), résistant français.